-{AC/DC}- може бити:

 скраћеница из енглеског језика, која се односи на појмове:
 -{AC}-, наизменична струја (енгл. -{alternating current}-).
 -{DC}-, једносмерна струја (енгл. -{direct current}-).
 -{AC/DC}-, хард рок група, једна од најуспешнијих хард рок група свих времена.
 -{AC/DC}- исправљач, уређај који претвара наизменичну у једносмерну струју.

Скраћенице